Étoile d’Or bezeichnet:

 Étoile d’Or (Sportpreis), französische Sportauszeichnung
 Étoile d’Or (Filmpreis), französischer Filmpreis
 Étoile d’Or (Radsport), französisches Straßenradrennen
 Étoile d’Or Mirontsy, komorischer Fußballverein